Професіональна футбольна група А 1975–76 — 52-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

,
Примітки: 
1. Клуб Левські-Спартак взяв участь у Кубку володарів кубків 1976—1977 як володар Кубка Болгарії 1975—1976.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1975–1976
Болгарія
Болгарія
1975 у болгарському спорті
1976 у болгарському спорті